Le nom polynésien Tamarii peut faire référence à :
 Mont MacDonald, un volcan sous-marin du Pacifique ;
 les Tamarii volontaires, engagés polynésiens volontaires au sein du Bataillon du Pacifique en 1940.